Rajić (en serbe : Рајић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1878–1951), prêtre, écrivain et homme politique croate ;
 Ivica Rajić (né en 1958), militaire croate ;
 Jovan Rajić (1726–1801), pédagogue, historien et écrivain serbe ;
 Tanasko Rajić (1754–1815), rebelle serbe.

Toponymie 
 Rajić, village de Croatie.
 Rajić, un village de Croatie situé dans la municipalité de Bjelovar, comitat de Bjelovar-Bilogora.

Notes et références